Javier González (Ciudad de México, México; 14 de diciembre de 2000) es un piloto de automovilismo mexicano. En 2019 compito en la Eurofórmula Open con el equipo RP Motorsport.

Resumen de carrera

Resultados

Campeonato de España de F4

Campeonato Francés de F4

Campeonato de Italia de Fórmula 4

Referencias 

Pilotos de automovilismo de México
Pilotos del Campeonato Francés de F4
Pilotos de Eurofórmula Open
Pilotos del Campeonato de Italia de Fórmula 4
Pilotos del Campeonato de España de F4